Alfred Donath (1932-2010 – szwajcarski lekarz pediatra
 Ede Donáth (1865–1945) – węgierski kompozytor i dyrygent
 Eduard Donath (1848–1932) – austriacki chemik
 Gabriel Ambrosius Donath (1684–1760) – niemiecki malarz
 György Donáth (1904–1947) – węgierski polityk
 Gyula Donáth (1849–1944) – węgierski lekarz psychiatra i neurolog
 Helen Donath (ur. 1940) – amerykańska śpiewaczka operowa
 Ilse Donath (ur. 1923) – niemiecka tenisistka stołowa
 Julius Donáth (1850–1909) – węgierski architekt
 Julius Donath (1870–1950) – austriacki lekarz internista
 Ludwig Donath (1900–1967) – austriacki aktor
 Tanja Donath (ur. 1971) – łużycka śpiewaczka, mezzosopranistka
 Ursula Donath (ur. 1931) – wschodnioniemiecka lekkoatletka